Ljus grönbulbyl (Phyllastrephus placidus) är en fågel i familjen bulbyler inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer från östra Kenya genom Tanzania till nordöstra Zambia, Malawi och nordvästra Moçambique. Den betraktas ofta som en underart till cabanisgrönbulbyl (P. cabanisi).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Bulbyler
Fåglar i etiopiska regionen